Арсена́льний прову́лок — назва провулку в різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Арсенальний провулок — провулок в місті Дніпро.
 Арсенальний провулок — провулок в місті Київ.
 Арсенальний провулок — провулок в місті Кременчук, Полтавська область.

Арсенальний провулок — провулок в місті Кронштадт.
 Арсенальний провулок — провулок в місті Оренбург.

Провулки